Augusto Paolo Lojudice – arcivescovo cattolico italiano
Luís Fernando Lojudice Martinez – calciatore brasiliano